Hochöd ist der Ortsname von

 Hochöd (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Hochöd (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hochöd (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern